Южно-Сахалинский автобусный маршрут — муниципальная маршрутная автобусная сеть города Южно-Сахалинск Сахалинской области.
По состоянию на 2015 год город имеет в своей компетенции 35 автобусных маршрута (из них 28 — на городское сообщение и 7 — на пригородное сообщение в пределах городского округа Город «Южно-Сахалинск»), которые обслуживают, в основном ПАЗ Вектор и МАЗ-206. Также в черте города проходят 11 межмуниципальных маршрутов (в том числе № 174 «Южно-Сахалинск — Охотское»). Автобус является самым востребованным и единственным средством передвижения, как по городу, так и за его пределами.

История 
В послевоенное время в городе не существовало какого-либо регулярного транспортного сообщения. Основными средствами передвижения являлись велосипеды и платформы на конной тяге. Также использовались пароконные экипажи. На 1 февраля 1946 г. в Тойохарском районе имелось 6 автомобилей, один из них легковой. По распоряжению Южно-Сахалинского областного управления по гражданским делам город получил 10 из 92 принятых трофейных автомобилей. Регулярное автобусное движение началось 20 марта 1946 г. Ходили автобусы только по ул. Ленина. Движение прекращалось в период распутицы и во время зимних буранов. В 1947 г. в городе имелось пять автобусов и одно такси. В начале 1950-х автопарк города пополнился четырьмя новыми 24-х местными автобусами. Было введено движение по маршрутам: «Центр города — Парк культуры и отдыха»; "Ж/д станция «Южно-Сахалинск» (вокзал) — Владимировка — с/х «Южно-Сахалинский»; «Центр города — парк культуры и отдыха — ул. Южная» (ныне пр. Победы). Маршрут «Южно-Сахалинск — Хомутово» был продлен до с. Лиственничное. В 1953 г. городская автотранспортная контора разделилась на два автохозяйства — пассажирское и грузовое. В 1956 году город имел уже 57 различных автобусов. Летом 1956 г. открылась автобусная линия до Холмска. 20 августа 1956 г. с привокзальной площади отправилось в первый рейс маршрутное такси до Корсакова. Постепенно материальная база автотранспорта укреплялась. Это дало возможность улучшить связи, расширить сферу деятельности автотранспорта, повысить интенсивность работы. В 1970 г. объём пассажирских перевозок по сравнению с 1960 г. вырос более чем на 30 %. В 1990 г. автобусный парк насчитывал более 160 автобусов различной вместимости. Ежедневно автобусы выходили на 16 городских и 6 пригородных маршрутов. Было налажено регулярное автобусное сообщение с городами Корсаков, Долинск, Анива, Холмск, Невельск и другими населёнными пунктами. В сутки выполнялось более 1000 рейсов и перевозилось около 140 000 пассажиров. Сейчас в Южно-Сахалинске работает несколько предприятий, обслуживающие пассажирские перевозки города, например, МУП «Транспортная компания», ПАТП-3. В течение 2015 года, администрация города и области закупила для города 400 автобусов, из них 80 автобусов марки ПАЗ Вектор, 40 КамАЗ Маркополо Бравис, остальные составляют белорусские автобусы МАЗ-206 в средней и длинной модификации. На начало 2017 года МУП «ТК» «забрала» и основала в общей сложности 23 маршрута, с возможностью на некоторых из них работать «частникам».

Ссылки 
 
 
 Портал о работе пассажирского транспорта города Южно-Сахалинска

Автобусные системы России
Транспорт Южно-Сахалинска